Paleochori (, ; deutsch: altes Dorf, alter Ort) bezeichnet Orte, Gemeindebezirke und Gemeinden in Griechenland:

Verwaltungsregion Zentralmakedonien:
 Ortschaft und Gemeindebezirk der Gemeinde Arnea, siehe Paleochori (Chalkidiki)

Verwaltungsregion Ionische Inseln:
 Ortschaft und Gemeindebezirk der Gemeinde Lefkimmi auf der Insel Korfu (Kerkyra), siehe Paleochori (Notia Kerkyra)

Verwaltungsregion Nördliche Ägäis (Inseln):
 Ortschaft in der Gemeinde Marathokambos auf der Insel Samos, siehe Marathokambos
 Ortschaft und Gemeindebezirk der Gemeinde Plomari auf der Insel Lesbos, siehe Plomari

Verwaltungsregion Peloponnes:
 Ortschaft und Gemeindebezirk der Gemeinde Leonidio, siehe Paleochori (Leonidio)
 Ortschaft im Gemeindebezirk Dimitsana der Gemeinde Dimitsana, siehe Dimitsana
 Ortschaft des Gemeindebezirks Dafni der Gemeinde Farida, siehe Farida

Verwaltungsregion Epirus:
 Ortschaft im Gemeindebezirk Agnanda der Gemeinde Agnanda, siehe Agnanda
 Ortschaft im Gemeindebezirk Vourgareli der Gemeinde Athamania, siehe Paleochori (Vourgareli)
 Ortschaft im Gemeindebezirk Athamanio der Gemeinde Athamania, siehe Paleochori (Athamanio)
 Ortschaft im Gemeindebezirk Skoupa der Gemeinde Xirovouni, siehe Xirovouni (Gemeinde)
 Ortschaft im Gemeindebezirk Agii Pandes der Gemeinde Filiates, siehe Filiates
 Ortschaft und Gemeindebezirk der Gemeinde Filiates, siehe Filiates
 Ortschaft und Gemeindebezirk der Gemeinde Lakka Souliou, siehe Lakka Souliou
 Ortschaft im Gemeindebezirk Mikro Peristeri der Gemeinde Egnatia, siehe Egnatia (Epirus)
 Ortschaft und Gemeindebezirk der Gemeinde Tzoumerka, siehe Tzoumerka (Gemeinde)

Verwaltungsregion Westmakedonien:
 Ortschaft und Gemeindebezirk in der Gemeinde Ventzio, siehe Ventzio

Verwaltungsregion Ostmakedonien und Thrakien:
 Ortschaft im Gemeindebezirk Theologos der Gemeinde Thasos auf der gleichnamigen Insel, siehe Thasos
 Ortschaft und Gemeindebezirk der Gemeinde Pangeo, siehe Pangeo (Gemeinde)

Verwaltungsregion Thessalien:
 Ortschaft im Gemeindebezirk Oxia der Gemeinde Mouzaki, siehe Mouzaki
 Ortschaft und Gemeindebezirk in der Gemeinde Pamisos, siehe Pamisos (Gemeinde)
 Ortschaft im Gemeindebezirk Foundoto der Gemeinde Athamanes, siehe Athamanes
 Ortschaft im Gemeindebezirk Gardiki der Gemeinde Ethikes, siehe Ethikes
 Ortschaft und Gemeindebezirk der Gemeinde Klinovos, siehe Klinovos
 Ortschaft im Gemeindebezirk Stournareika der Gemeinde Pynda, siehe Pynda

Verwaltungsregion Mittelgriechenland:
 Ortschaft und Gemeindebezirk der Gemeinde Frangista, siehe Frangista
 Ortschaft im Gemeindebezirk Raptopoulos der Gemeinde Aspropotamos, siehe Aspropotamos (Evrytania)
 Ortschaft im Gemeindebezirk Psiana der Gemeinde Domnista, siehe Domnista
 Ortschaft im Gemeindebezirk Rovies der Gemeinde Elymnii auf der Insel Euböa, siehe Rovies
 Ortschaft im Gemeindebezirk Agia Paraskevi der Gemeinde Lamia, siehe Lamia (Griechenland)
 Ortschaft und Gemeindebezirk der Gemeinde Amfiklia, siehe Amfiklia
 Ortschaft und Gemeindebezirk der Gemeinde Sperchiada, siehe Sperchiada
 Ortschaft im Gemeindebezirk Sergoula der Gemeinde Efpali, siehe Efpali

Verwaltungsregion Westgriechenland:
 Ortschaft im Gemeindebezirk Kapsorachi der Gemeinde Makrynia, siehe Makrynia
 Ortschaft im Gemeindebezirk Chouni der Gemeinde Parakambylia, siehe Parakambylia
 Ortschaft im Gemeindebezirk Simos der Gemeinde Pyllini, siehe Pyllini
 Ortschaft im Gemeindebezirk Amygdalia der Gemeinde Alifira, siehe Alifira
 Ortschaft und Gemeindebezirk der Gemeinde Gastouni, siehe Gastouni
 Ortschaft im Gemeindebezirk Chrysochori der Gemeinde Zacharo, siehe Zacharo

Verwaltungsregion Attika:
 Ortschaft in der Gemeinde Mandra im Präfekturbezirk Westattika, siehe Mandra (Attika)

Siehe auch: Paleochora